Dragoș Coman ist der Name folgender Personen:

* Dragoș Coman (Künstler), rumänischer Künstler 
 Dragoș Coman (Schwimmer) (* 1980), rumänischer Schwimmer